Bill D'Elia – sceneggiatore televisivo, produttore e regista statunitense
Chris D'Elia – comico, attore, scrittore e rapper statunitense
Corrado d'Elia – attore e regista italiano
Fabio D'Elia – ex calciatore italiano naturalizzato liechtensteinese
Federico D'Elía – attore televisivo argentino
Gianni D'Elia – poeta, scrittore, critico letterario e paroliere italiano
Ilaria D'Elia – attrice italiana
José D'Elía – sindacalista uruguaiano
Pietro D'Elia – ex arbitro di calcio italiano
Salvatore D'Elia – calciatore italiano
Salvatore D'Elia – latinista, storico e accademico italiano
Sergio D'Elia – politico, attivista ed ex terrorista italiano